Ночная прогулка (фильм, 1989) — детективная драма режиссёра Джерролда Фридмана.
 Ночная прогулка (фильм, 2019) — криминальный триллер режиссера Азиза Тази.